Un distillateur est un appareil servant à produire de l'eau distillée. Une résistance électrique chauffe de l'eau, les vapeurs produites sont condensées sur un réfrigérant et l'eau distillée est récupérée. De plus en plus, les distillateurs sont remplacés par des osmoseurs dans les laboratoires.

 Le même mot désigne aussi une personne pratiquant la distillation d'alcool.

Voir aussi 
 distillateur solaire
 distillation

Équipement de laboratoire